Elveszett illúziók, Honoré de Balzac regénye
 Elveszett illúziók, Edda Művek albuma
 Elveszett illúziók, Gazdag Gyula filmje (1982)
 Elveszett illúziók, Xavier Giannoli filmje, Balzac regénye alapján (2021)